A Saucerful of Secrets (album), een album van Pink Floyd
A Saucerful of Secrets (nummer), een nummer op het gelijknamige album, tevens op Ummagumma en Live at Pompeii